Büger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Büger (1885–1966), deutscher Maler
 Matthias Büger (* 1969), deutscher Mathematiker und Politiker (FDP)